Petrocephalus är ett släkte av fiskar. Petrocephalus ingår i familjen Mormyridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Petrocephalus